NHS peut signifier :
 National Health Service, le système de santé au Royaume-Uni,
 National Historic Site of Canada, un lieu historique canadien,
 N-Hydroxysuccinimide, un composé organique.